La Cuarta Guerra anglo-neerlandesa fue un conflicto entre el Reino de Gran Bretaña y la República holandesa que duró de 1780 al 20 de mayo de 1784. La guerra, tangencialmente relacionada con la de Independencia de los Estados Unidos, estalló por desacuerdos entre los británicos y los holandeses sobre la legalidad y conducción del comercio neerlandés con los enemigos de Gran Bretaña en esa guerra.

Aunque la República holandesa no entró en una alianza formal con los Estados Unidos y sus aliados, el embajador estadounidense (y futuro presidente) John Adams logró establecer relaciones diplomáticas con la República holandesa, el segundo país europeo en reconocer al Congreso Continental en abril de 1782, después de Francia en 1778, España lo haría en febrero de 1783. En octubre de ese año, ambas partes firmaron un tratado de amistad y comercio.

La mayor parte de la guerra consistió en una serie de operaciones británicas muy exitosas contra los intereses económicos coloniales neerlandeses, aunque las fuerzas navales británicas y neerlandesas también se enfrentaron una vez en el Banco Dogger, en la costa holandesa. La guerra terminó en fracaso para los holandeses y expuso la debilidad de las bases políticas y económicas de la República.

Otros enlaces

 Primera guerra angloneerlandesa
 Segunda guerra angloneerlandesa
 Tercera guerra angloneerlandesa

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Neutral Rights and the War in the Narrow Seas, 1778-82 (n.d.)

Guerras de Gran Bretaña del siglo XVIII
Guerras de las Provincias Unidas
Guerras del siglo XVIII
Europa en el siglo XVIII
Política en los años 1780
Guerra de Independencia de Estados Unidos
Guerras de Francia del siglo XVIII
Conflictos en 1780
Conflictos en 1781
Conflictos en 1782
Conflictos en 1783
Conflictos en 1784